Der Kremlin Cup 1997 war ein Tennis-Teppichplatzturnier für Frauen im Olimpijski in Moskau. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1997 und fand vom 27. Oktober bis zum 2. November 1997 statt.

Im Doppelfinale ereignete im ersten Satz beim Stand von 3:5 und 30:30 ein ungewöhnlicher Zwischenfall. Caroline Vis schlug in der Annahme, zuvor einen Netzaufschlag ausgeführt zu haben, den Return von Natallja Swerawa absichtlich ins Aus. Die Schiedsrichterin erklärte jedoch den Aufschlag von Vis für regelkonform. Als Vis die Schiedsrichterin daraufhin beschimpfte, disqualifizierte diese die Niederländerin und ihre Partnerin Yayuk Basuki kurzerhand. Arantxa Sánchez Vicario und Natallja Swerawa gewannen so den Titel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 1997
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski